Ралстон има више значења:
 Ралстон (Вајоминг)
 Ралстон (Ајова)
 Ролстон (Небраска)
 Ралстон (Оклахома)